Slovo karotka znamená
 mrkev obecná – obvykle se slovem karotka označují rané odrůdy
 Karotka Rudykopalsson – postava z románů Terryho Pratchetta
 Karotka je také známý plzeňský klub deskových her